Ойконим

 Урус-Ходжа — прежнее название села Русское в Белогорском районе Крыма
 Урус-Ходжа — название исчезнувшего села в Нижнегорском районе Крыма